

Спрінгбрук — місто, штат Айова
 Спрінгбрук — місто, штат Північна Дакота
 Спрінгбрук — місто, штат Вісконсин